Echtbreuk, de schending van de huwelijkstrouw
 Vreemdgaan, de schending van trouw in monogame relaties in het algemeen
 Overspel (televisieserie), een dramaserie van de VARA uit 2011